Mustek bezeichnet:

 Mustek Systems, ein taiwanisches Unternehmen
 Můstek, ein U-Bahnhof in Prag